Machen kan syfta på:
 Machen, Golog – ett härad och huvudort i Kina
 Machen, Wales – en ort i Caerphilly, Wales

Personer
 Arthur Machen (1863–1947), en brittisk författare
 Eddie Machen (1932–1972), en professionell boxare